Jako srbština se označuje několik jazyků.
 Srbština – je jihoslovanský jazyk srbského obyvatelstva Srbska, Bosny a Hercegoviny i dalších zemí.
 Dolnolužická srbština – je západoslovanský jazyk Lužických Srbů obývajících Dolní Lužici na východě Německa.
 Hornolužická srbština – je západoslovanský jazyk Lužických Srbů obývajících Horní Lužici na východě Německa.

Slovanské jazyky